Chapin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James Chapin
 Edward Albert Chapin
 James Paul Chapin